Aida har flere betydninger:
 Aida (pigenavn) – et pigenavn.
 Aida (opera) – en opera Verdi.
 Aida (virksomhed) – dansk køkkenudstyrsproducent.
 AIDA (kommunikationsmodel) – kommunikationsmodel – Attention, Interest, Desire, Action.
 Aida (musiker) – dansk sanger som bl.a. har deltaget i det danske Melodi Grand Prix 2000.
 Aida (film fra 1911) – amerikansk stumfilm fra 1911